Unexpected (film), een Amerikaanse film uit 2015
 Unexpected (Star Trek), de vierde aflevering van de serie Star Trek: Enterprise